Duellen kan syfta på:

Duellen (film) – en amerikansk road-thrillerfilm från 1971 av Steven Spielberg, originaltitel Duel
 Duellen (2004) – en film från Iran av Ahmad Reza Darvish, originaltitel Duel
Duellen (musikgrupp) – en svensk popgrupp från Uppsala och Stockholm
Duellen (novell) – en kortroman av den ryske novellförfattaren och dramatikern Anton Tjechov
Duellen (TV-program) – ett underhållningsprogram som sänds i SVT under hösten 2017
Duellen (TV8) – ett TV-program i nio avsnitt som sändes i TV8 våren 2003

Se även
Duell